Го́рка — деревня в Андреапольском районе Тверской области России. До 2019 года входила в состав ныне упразднённого Луговского сельского поселения.

География 
Деревня находится в западной части Тверской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на левом берегу реки Жукопа, при автодороге , в 27 километрах к юго-востоку от районного центра Андреаполь.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха — 3,9 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −9,6 °C (абсолютный минимум — −46 °C), средняя температура самого тёплого (июля) — 16,8 °С (абсолютный максимум — 34 °С). Безморозный период длится около 130 дней. Годовое количество атмосферных осадков составляет 743 мм, из которых большая часть выпадает в тёплый период. Снежный покров держится в течение 147 дней.

История 
В середине XIX века значилась как владельческая деревня Верхние Горки и относилась к Грылёвской волости Осташковского уезда Тверской губернии. Рядом (на территории современной деревни) находился погост Жукопа с православной церковью.

В 1930-40-е годы на территории современной деревни находились: село Жукопа (центр Жукопского сельского Совета, 23 двора), деревня Горка (8 дворов) и деревня Тимонькино (30 дворов).

Во время Великой Отечественной войны деревня была оккупирована в октябре 1941 года, освобождена в январе 1942 года.

В 1970-80-е годы в деревне центральная усадьба совхоза «Пробуждение».

До 2012 года в деревне действовала Жуковская основная общеобразовательная школа.

Административно-территориальная принадлежность 
В 1970-80-е годы административный центр Жукопского сельсовета. 

До 2006 года деревня была административным центром Жукопского сельского округа.

С 2015 по 2019 годы в составе Луговского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Богоявления Господня (1880).

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область» 
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Андреапольского района